Фукумото () — японская фамилия. Известные носители:

 Фукумото, Ацуми (род. 1988) — японская гребчиха.
 Фукумото, Сэйдзо (1943—2021) — японский актёр.